Les articles de foi sont dans le symbole des apôtres.
Les Articles de foi de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
Les principes de foi du judaisme ont été codifiés en 13 articles par Moïse Maïmonide.